Miguel hace referencia a varios artículos:

 Miguel, nombre de pila de varón.

Lugares 
Miguel Esteban, municipio español. 
Martín Miguel, comuna española.
Pedro Miguel, freguesia portuguesa.
Miguel Alves, comuna brasileña.

Personas 

 Miguel Castillo Bracho, comunicador social venezolano.
Miguel Henrique Otero, periodista venezolano.
Miguel Otero Silva, escritor venezolano.
Miguel Pizarro Rodríguez, político venezolano.

Realeza 
Miguel I Rangabé, emperador bizantino del siglo IX.
Miguel II el Tartamudo, emperador del siglo IX.
Miguel III el Beodo, emperador del siglo IX.
Miguel IV el Paflagonio, emperador del siglo XI.
Miguel V Calafates, emperador del siglo XI. 
Miguel VI Estratiótico, emperador del siglo XI. 
Miguel VII Ducas, emperador del siglo XI.
Miguel VIII Paleólogo, emperador del siglo XIII.
Miguel IX Paleólogo, emperador del siglo XIV.
Miguel I de Portugal, rey portugués del siglo XIX.
Miguel II de Portugal, pretendiente al trono portugués.
Miguel I de Rusia, zar ruso del siglo XVIII.
Miguel II de Rusia, pretendiente al trono ruso.
Miguel I de Rumania, último rey rumano.

Religión 
Arcángel Miguel, personaje bíblico, generalmente San Miguel, como santo, se refiere a éste.
Miguel de los Santos (1591-1625) trinitario descalzo español.
Miguel Garicoits (1797-1863) sacerdote vasco francés.

Música 
Miguel (cantante), compositor y productor estadounidense. 
Miguel (álbum de Miguel Bosé)
 Además San Miguel''', desambiguación.